Адам Филиповський — український релігійний діяч
 Филиповський Олександр — український учений-агроном